Moldavisch handbalteam junioren (mannen)
 Moldavisch handbalteam junioren (vrouwen)